«Ред Булл Аре́на» (, ) — назва футбольних стадіонів:

 Ред Булл Арена — стадіон у Лейпцигу (Німеччина).
 Ред Булл Арена — стадіон у Гаррісоні (Нью-Джерсі, США).
 Ред Булл Арена — стадіон у Зальцбурзі (Австрія).